Wurzer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Wurzer (* 1960), italienischer Politiker aus Südtirol
 Alexander Wurzer (* 1969), deutscher Unternehmensberater und Professor
 Anton Wurzer (1893–1955), Oberpfälzer Mundart- und Heimatdichter, Mitglied beim Bamberger Dichterkreis
 Dietmar Wurzer (* 1972), österreichischer Skilanglauftrainer
 Erich Wurzer (1913–1986), deutscher Bildhauer
 Fabio Wurzer (* 1999), österreichischer Fußballspieler

 Georg Wurzer (1907–1982), deutscher Fußballtrainer
 Herbert Wurzer (1948–2022), österreichischer Rennrodelfunktionär
 Johann Matthias Wurzer (1760–1838), österreichischer Maler
 Margit Wurzer (* um 1938), österreichische Tischtennisspielerin, siehe Margit Wanek
 Martina Wurzer (* 1980), österreichische Politikerin (Grüne)
 Rudolf Wurzer (1920–2004), österreichischer Architekt

Siehe auch:
 Würzer